Rune Persson kan avse:

*Rune Persson (målare) (född 1910)
Rune Persson (konstnär) (född 1914)
Rune Persson (ljudtekniker) (född 1929)
Rune Persson (friidrottare) (född 1935), mångkampare
Rune Persson (politiker)